Termenul „Software” se poate referi la:

 Software, ansamblu de activități de analiză, organizare, programare, codificare cu și pentru calculatoare electronice care urmăresc realizarea de programe, sisteme de operare, sisteme de programare precum și toate aceste produse.
 Software cu sursă deschisă
 Software liber
 Software proprietar
 Software salarizare

Vezi și 
 Companie de software, companie sau o altă organizație care dezvoltă software.
 Dezvoltator de software, o persoană care dezvoltă software, cum ar fi: un director de proiect sau programator.
 Free Software Foundation
 Inginerie software
 Licență software
 Listă de companii de software
 Listă de tipuri de software
 Testarea software
 Testarea software automatizată